Anschlussstelle bezeichnet:

 Anschlussstelle (Autobahn), Knotenpunkt zum Anschluss einer Autobahn oder einer Kraftfahrstraße an das nachgeordnete Straßennetz
 eine Betriebsstelle der Eisenbahn an freier Strecke, siehe Gleisanschluss#Anschlussstelle (bzw. Gleisanschluss#Ausweichanschlussstelle)